

Persone
 Antonio Meneghetti – militare e compositore italiano del (XIX secolo – XX secolo)
 César Meneghetti – regista e artista visuale brasiliano (1964)
 Egidio Meneghetti – medico e farmacologo italiano (1892-1961)
 Filippo Meneghetti - regista e sceneggiatore italiano
 Gino Meneghetti – criminale italiano, radicato in Brasile (1878-1976)
 Giovanni Meneghetti – violinista e compositore italiano (1730-1794)
 Ildo Meneghetti – politico e ingegnere brasiliano (1895-1980)
 Lodovico Meneghetti – architetto italiano, stile Neoliberty
 Maria Luisa Meneghetti – filologa italiana (1950)
 Mario Meneghetti – calciatore italiano (1893-1942)

Sociètà 
 Meneghetti S.p.a. - sociètà industriale nata nel 1960

Sport
 Stadio Ildo Meneghetti – impianto calcistico di Porto Alegre, in Brasile